Zilora är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Étienne Mulsant 1856. Zilora ingår i familjen brunbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brunbaggar
Zilora